Hormel peut se référer à :

Patronyme 
  (1957-), handballeur allemand ;
  (1860-1946), homme d'affaires américain et fondateur de Hormel Foods ;
  (1928-2006), musicien américain, petit-fils de George ;
  (1933-2021), diplomate et activiste LGBT américain, petit-fils de George ;
  (1892-1954), homme d'affaires américain, fils de George ;
  (1886-1971), officier de la marine allemande.

Entreprises 
 Hormel Foods, entreprise agroalimentaire américaine, spécialisée dans la transformation de viande.

Voir aussi